KÍ Klaksvík, vollständiger Name Klaksvíkar Ítróttarfelag („Klaksvíker Sportverein“) ist im Frauenfußball der erfolgreichste färöische Fußballclub.

Geschichte 
Während sich der Hauptverein bereits am 24. August 1904 in der Stadt Klaksvík als Tennisclub gründete und 1911 sein erstes Fußballspiel bestritt, kam die Mannschaft im Frauenfußball erst 1985 dazu. Im selben Jahr wurde auch die 1. Deild, welche Frauenmannschaften die Teilnahme an einer Meisterschaft ermöglichte, gegründet. Seit Bestehen der ersten Liga musste KÍ als einzige Mannschaft keinen Abstieg hinnehmen. 

Konnte in der ersten Saison noch der zweite Platz in Gruppe A belegt werden, so folgte bis 1987 der Absturz auf den letzten Tabellenplatz mit null Punkten. Nur Dank einer Aufstockung der Liga von sieben auf acht Mannschaften blieb KÍ vom Gang in die Zweitklassigkeit verschont. Nach zwei vierten Plätzen in Folge gelang 1991 und 1992 der Vizemeistertitel. Dies konnte 1996 wiederholt werden. Im selben Jahr zog KÍ erstmals ins Pokalfinale ein, unterlag dort jedoch HB Tórshavn mit 1:3. 1997 wurde schließlich der erste Meistertitel erreicht. Von 2000 bis 2016 hatte die Mannschaft alle Meisterschaften der 1. Deild gewonnen und ist seit dem Gewinn 2006 Rekordmeister. Zehn Mal (2002–2006, 2008, 2010–2012, 2016) blieb KÍ dabei ungeschlagen, wobei es sogar vier Mal gelang, die Meisterschaft ohne Punktverlust zu gewinnen. So wurden 2003 16 Siege, 2006 14 Siege und 2002 sowie 2004 jeweils 10 Siege in ebenso vielen Spielen erzielt. 2003 erzielten die Damen von KÍ auch im Schnitt die meisten Tore der ersten Liga mit 9,31 (149 Tore in 16 Spielen).

Des Weiteren wurde das Team 16 Mal färöischer Pokalsieger, das erste Mal 2000. KÍ war bis zur Saison 2017/18 auch die einzige färöische Mannschaft im Frauenfußball, welche am Europapokal teilnehmen konnte, womit sie zugleich auch die einzige europäische Mannschaft überhaupt war, welche in jeder Saison der UEFA Women’s Champions League (bis 2009 UEFA Women’s Cup) mitspielte.

Trainer

Bekannte Spielerinnen 
Aufgelistet sind alle Spielerinnen, die mindestens zehn Spiele für die Nationalmannschaft absolviert haben.

Erfolge

Titel 
 22× Färöischer Meister: 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022
 16× Färöischer Pokalsieger: 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2022
 2× Färöischer Supercup: 2021, 2023

Ligarekorde 
 Höchster Heimsieg: 26:0 gegen FC Suðuroy (5. April 2012)
 Höchste Heimniederlage: 0:8 gegen HB Tórshavn (8. Mai 1988)
 Höchster Auswärtssieg: 17:0 gegen B71 Sandur (8. September 2001)
 Höchste Auswärtsniederlage: 0:11 gegen HB Tórshavn (14. Mai 1995)
 Torreichstes Spiel: KÍ Klaksvík gegen FC Suðuroy 26:0 (5. April 2012)
 Ewige Tabelle: 1. Platz

Rekordspielerin der ersten Liga ist Malena Josephsen mit 442 Spielen. Rannvá Andreasen erzielte mit 558 die meisten Tore in der Betrideildin (Stand: Ende 2022).

Europapokalstatistik 

Rekordtorspielerinnen im Europapokal sind Rannvá Andreasen und Malena Josephsen mit jeweils 54 Einsätzen, Rekordtorschützin ist Rannvá Andreasen mit 16 Treffern.

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Ki Klaksvik Frauenfussball
Färöischer Fußballverein
Frauenfußballverein
Gegründet 1985